Baraki se poate referi la:

Algeria
 Baraki, o comună din Algeria

Afganistan
Baraki Barak, un oraș din Provincia Logar
Baraki, Afganistan, un sat din Provincia Bamyan
Baraki, Ghazni 
Baraki [34°2'0"N 67°5'0"E] Vardak Afghanistan
Baraki [34°'0"N 67°5'0"E] Vardak Afghanistan

Iran
Baraki, Iran, un oraș din Provincia Isfahan

Polonia
 Baraki, un sat din powiatul Krasnystaw
 Baraki, un sat din powiatul Kraśnik
 Baraki, un sat din powiatul Lublin
 Baraki, un sat din Voievodatul Carpaților de Jos
 Baraki, un sat din Voievodatul Mazovia
 Baraki, un sat din Voievodatul Podlasia